Gustav Gerber kan syfta på:

* Gustav Gerber (1820–1901), tysk filosof
 Gustav Gerber (1942–2018), tysk fysiker